BTCC может означать:
  (до 2015 — BTC China)
 
 
 
 British Touring Car Championship